Karamojong peut désigner :
 les Karamojong, une population d'Ouganda
 le karamojong, une langue nilotique